Жанаозен:

 Жанаозен — город областного подчинения в Мангистауской области Казахстана.
 Жанаозен — аэропорт местных воздушных линий вблизи одноимённого города в Мангистауской области Казахстана.
 Жанаозен  — аул в Жарминском районе Восточно-Казахстанской области Казахстана.
 «Жанаозен» — прежнее название мини-футбольного клуба «Муйнашы» из города Жанаозен.

См. также